H40 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Nubbin Ridge Observatory